

Codici 
 E8 – codice vettore IATA di Alpi Eagles

Matematica 
E8 – gruppo di Lie
e8 – algebra di Lie, una delle algebre semisemplici eccezionali

Trasporti 
 E8 – strada europea Tromsø (Norvegia) – Turku (Finlandia)
 E8 – Sentiero europeo E8 della rete sentieristica europea